Pfammatter ist der Name folgender Personen:

 Ferdinand Pfammatter (1916–2003), Schweizer Architekt
 Hans-Peter Pfammatter (* 1974), Schweizer Jazzpianist und Komponist
 Josef Pfammatter (1926–2007), Schweizer römisch-katholischer Theologe, Exeget
 Karin Pfammatter (* 1962), Schweizer Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Kurt Pfammatter (1941–2022), Schweizer Eishockeyspieler
 Norbert Pfammatter (* 1959), Schweizer Jazz-Schlagzeuger